Schlemm steht für:

 Schlemm (Roman), Roman (2005) von Nicola Bardola

Schlemm ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Schlemm (1894–1986), deutscher General
 Annette Schlemm (* 1961), deutsche  Physikerin und Philosophin
 Anny Schlemm (* 1929), deutsche Opernsängerin
 Eckart Schlemm (* 1948), deutscher Politiker (SPD), Staatssekretär in Berlin
 Friedrich Schlemm (1795–1858), deutscher Anatom
 Gustav Adolf Schlemm (1902–1987), deutscher Komponist und Dirigent
 Heinrich Justus Ludwig Schlemm (1724–1790), deutscher Jurist und Königlich Großbritannischer und Kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Kammermeister
 Horst Dietrich Schlemm (1919–2011), deutscher lutherischer Geistlicher und Posaunenwart

 Len Schlemm (* um 1910), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Mary Schlemm, verheiratete Mary Whittemore (* 1913), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Walther Fischer-Schlemm (1888–1958), deutscher Maschinentechnologe, Hochschullehrer und ehemaliger Rektor der Universität Hohenheim